Косарі — люди, що скошують траву
 Косарі — українська назва сузір'я Оріон
 Косарі — гімн Каталонії
 Косарі — ряд членистоногих тварин класу павукоподібних
 Косарі — неофіційна назва відмовників від військової служби

Косарі — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область

Косарі — село, Черкаська область, Черкаський район
 Косарі — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Косар